Jindřich I. z Nemours (2. listopadu 1572, Paříž – 10. července 1632, Paříž), zvaný původně markýz ze Saint-Sorlin, byl syn Jakuba Savojského a Anny d'Este, vdovy po Františkovi de Guise. Po smrti svého staršího bratra Karla Emanuela se stal vévodou z Nemours.

Život 
V roce 1588 za svého bratrance savojského vévodu, převzal od Francouzů markrabství Saluzzo. Princové z Guise, jeho polorodí bratři, ho přiměli, aby se přidal k Lize, a v roce 1591 byl Jindřich jmenován guvernérem Dauphiné ve jménu této frakce. V roce 1596 se podrobil králi Jindřichovi IV. Po sporu se savojským vévodou se stáhl do Burgundska a připojil se ke Španělům v jejich válce proti Savojsku. Poté, co byl 14. listopadu 1616 vyhlášen mír, odešel na francouzský dvůr.

Jindřich zemřel 10. července 1632 v rodné Paříži ve věku 59 let. Jeho nástupcem se stal jeho nejstarší syn Ludvík; po Ludvíkově smrti v roce 1641 se stal dědicem Jindřichův druhý syn Karel Amadeus; a po Karlově smrti třetí syn Jindřich. Všichni tři synové byli z jeho manželství s Annou Lotrinskou (1600–1638), dcerou Karla Lotrinského, vévody z Aumale.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 2. listopadu
Narození v roce 1572
Narození v Paříži
Úmrtí 10. července
Úmrtí v roce 1632
Úmrtí v Paříži
Savojští
Vévodové z Nemours
Hrabata ze Ženevy
Savojští princové